Доњецк може бити:
 Доњецк, град у Доњецкој области, Украјина
 Доњецк (Ростовска област), град у Ростовској области, Русија
 , село у Западноказахстанској области, Казахстан
 Доњецк, старо име за Славјаносербск, град у Луганској области, Украјина

Види још 
  (вишезначна одредница)